Katholik ist die Bezeichnung

 eines Mitgliedes einer katholischen Kirche, siehe katholische Kirche (Begriffsklärung)
 der Zeitschrift Der Katholik

Siehe auch:
 Katholiken